Rio Macambira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Macambira (periodiskt vattendrag), 
 Rio Macambira (vattendrag), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar